World Wide Web — sistema de documentos em hipermídia interligados e executados na Internet
 Wood World Web — processo onde árvores de diferentes espécies trocam de carbono através de uma internet de fungos que ligam as suas raízes

Pessoas 
 Warren W. Wiersbe — pastor estadunidense, teólogo, conferencista e um grande escritor de literatura cristã e trabalhos teológicos
 Watt Wetham Webb — biofísico estadunidense
 William Wynn Westcott — nasceu em 17 de dezembro de 1848, em Landsdown Crescent, Leamington
 William Wirt Winchester —  tesoureiro da Winchester Repeating Arms Company, posição que manteve até sua morte em 1881

Cinema 
 Wee Willie Winkie — filme de aventura norte-americano de 1937, dirigido por John Ford
 What Women Want — filme de comédia romântica estadunidense de 2000, estrelado por Mel Gibson e Helen Hunt, dirigido por Nancy Meyers
 Wild Wild West — filme estadunidense de 1999, do gênero faroeste steampunk de comédia de ação e aventura

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas